«Muzika za decu» — четвертий студійний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 1995 року.

Список композицій 

 "Popaj i Badža"
 "Kojot Kosta"
 "Pera Detlić"
 "Kapetan Kuka"
 "Gargamel"
 "Patak Dača"
 "Hromi Daba"
 "Tom i Džeri"
 "Duško Dugouško"
 "Braća Dalton"
 "Sex"
 "Abvgd"

Посилання 

 Альбом на офіційному сайті музиканта

Альбоми Рамбо Амадеуса